Cieszów heißen folgende Orte in Polen:
Cieszów (Nowogród Bobrzański) (Zeschau), Dorf in der Gemeinde Nowogród Bobrzański (Naumburg am Bober), Powiat Zielonogórski, Wojewodschaft Lebus
Cieszów (Stare Bogaczowice) (Fröhlichsdorf), Dorf in der Gemeinde Stare Bogaczowice (Altreichenau), Powiat Wałbrzyski, Wojewodschaft Niederschlesien